В списке Всеми́рного насле́дия ЮНЕ́СКО в Италья́нской Респу́блике значатся 58 наименований, что составляет  от общего числа ( на  год) подобных объектов.  включены в список по культурным критериям, причём 23 из них признаны шедеврами человеческого гения (критерийi), ещё  включены по природным критериям, один из них признан природным феноменом исключительной красоты и эстетической важности (критерийvii). Кроме этого, по состоянию на 2017 год,  на территории Италии находятся в числе кандидатов на включение в список всемирного наследия. Итальянская Республика ратифицировала Конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия 23 июня 1978 года. Первый объект, находящийся на территории Италии, был занесён в список в 1979 году на 3-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Италия разделяет с Китаем первое место по количеству объектов всемирного наследия.

Список 
В данной таблице объекты расположены в порядке их добавления в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Географическое расположение объектов

Предварительный список 
В таблице объекты расположены в порядке их добавления в предварительный список. В данном списке указаны объекты, предложенные правительством Италии в качестве кандидатов на занесение в список всемирного наследия.

Географическое расположение объектов

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт ЮНЕСКО. Список объектов всемирного наследия в Италии и кандидатов на включение в список
 Каталог ссылок по Всемирному наследию в Италии
 Всемирное наследие ЮНЕСКО на русском языке

 
Италия
Об